Courchamps kan syfta på:
 Courchamps, Aisne
 Courchamps, Maine-et-Loire